Grundhof steht für:

 Grundhof, eine Gemeinde bei Flensburg, Schleswig-Holstein
 Grundhof (Luxemburg), ein Ort in Luxemburg
 Grundhof (Radebeul), ein denkmalgeschütztes, herrschaftliches Anwesen in Radebeul, Sachsen
 ein Hof der Gemeinde Magstadt, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 einen Weiler im Winterthurer Quartier Stadel, Schweiz
 eine denkmalgeschützte Wohnsiedlung in Lauchhammer-Mitte, Brandenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Lauchhammer